Морская мина
 Ядерная мина
 Противопехотная мина
 Противотанковая мина
 Артиллерийская мина